Johan Åkerman (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Tranebergs IF, il commence sa carrière en senior dans l'Division 1, le troisième échelon national en 1992 avec le Hammarby IF. Il découvre l'Elitserien avec l'AIK IF en 1994. Il remporte à deux reprises le championnat de Norvège avec le Vålerenga Ishockey en 1998 et 1999. Il ajoute à son palmarès l'Elitserien 2008 avec le HV71 et la Coupe de la Ligue 2013 avec les Dragons de Rouen.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Allsvenskan 
2003-2004 : termine meilleur passeur.
2004-2005 : termine meilleur pointeur.
2004-2005 : termine meilleur passeur.
2004-2005 : termine avec le meilleur différentiel +/-.

Elitserien 
2007-2008 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992|| Hammarby IF || Division 1 || 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Hammarby IF || Division 1 || 30|| 4|| 7|| 11|| 30|| 13|| 3|| 3|| 6|| 18
|-
| 1993-1994|| Hammarby IF|| Division 1 || 37|| 11|| 24|| 35|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| AIK IF|| Elitserien|| 38|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| AIK IF|| Elitserien|| 40|| 1|| 3|| 4|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| AIK IF|| Elitserien|| 36|| 2|| 2|| 4|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 
|-
|1997-1998 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 40|| 16|| 36|| 52|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 38|| 19|| 29|| 48|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Skellefteå AIK || Allsvenskan || 41|| 9|| 32|| 41|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Skellefteå AIK || Allsvenskan|| 40|| 10|| 19|| 29|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Skellefteå AIK || Allsvenskan|| 45|| 12|| 28|| 40|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Skellefteå AIK || Allsvenskan|| 42|| 16|| 20|| 36|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Skellefteå AIK || Allsvenskan|| 46|| 15|| 38|| 53|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Skellefteå AIK || Allsvenskan|| 46|| 11|| 29|| 40|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Skellefteå AIK || Allsvenskan|| 40|| 15|| 46|| 61|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HV71|| Elitserien|| 55|| 10|| 38|| 48|| 48|| 14|| 3|| 7|| 10|| 16
|-
| 2007-2008|| HV71|| Elitserien|| 45|| 9|| 24|| 33|| 38|| 17|| 3|| 13|| 16|| 8
|-
| 2008-2009|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 47|| 2|| 10|| 12|| 24|| 11|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
| 2009-2010|| HC Lugano|| LNA|| 36|| 3|| 18|| 21|| 67|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Kölner Haie|| DEL|| 52|| 8|| 28|| 36|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Linköpings HC|| Elitserien|| 36|| 2|| 8|| 10|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Kölner Haie|| DEL|| 16|| 2|| 11|| 13|| 39|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2012-2013 || Rouen || Ligue Magnus || 16|| 3|| 15|| 18|| 18|| 13|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
|2012-2013 || Rouen || CdF || 3|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Rouen || CdlL || 6|| 1|| 5|| 6|| 2|| 4|| 0|| 4|| 4|| 2

Au niveau international 

| 2007 || align="left"|Championnat du monde ||9 ||3 ||3 ||6 || 4|| +4||align="left"| Quatrième place
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde ||9 ||0 ||1 ||1 || 6|| +1||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en novembre 1972
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du HV 71
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HC Lugano
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Rouen hockey élite 76
Défenseur de hockey sur glace